David Hymovitz (né le  à Randolph, Massachusetts aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Ancien joueur américain, il fut un choix du  des Blackhawks de Chicago lors du repêchage de 1992. Après quatre saisons passées dans les rangs universitaires américain, il rejoint le Ice d'Indianapolis avec lequel il joua trois saisons. Il y connut une excellente saison en 1998-1999, récoltant 76 points dont 46 buts.

Par la suite, il continua à évoluer dans les ligues mineures. En 2004-2005, il récolta pour la première fois 100 points lors d'une saison. Il réussit l'exploit avec les RiverDogs de Richmond dans la United Hockey League. Il mit un terme à sa carrière de joueur à la fin de la saison 2006-07.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1992-1993 ||Eagles de Boston College ||NCAA ||37 ||7 ||6 ||13 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1993-1994 ||Eagles de Boston College ||NCAA ||36 ||18 ||14 ||32 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 ||Eagles de Boston College ||NCAA ||35 ||21 ||19 ||40 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1995-1996 ||Eagles de Boston College ||NCAA ||36 ||26 ||19 ||45 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 ||Chill de Columbus ||ECHL ||58 ||39 ||32 ||71 ||29 ||5 ||4 ||1 ||5 ||2
|- 
|1996-1997 ||Ice d'Indianapolis ||LIH ||6 ||0 ||1 ||1 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1997-1998 ||Ice d'Indianapolis ||LIH ||63 ||11 ||15 ||26 ||20 ||5 ||1 ||1 ||2 ||6
|- 
|1998-1999 ||Ice d'Indianapolis ||LIH ||78 ||46 ||30 ||76 ||42 ||5 ||2 ||3 ||5 ||2
|-
|1999-2000 ||Lock Monsters de Lowell ||LAH ||67 ||19 ||17 ||36 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1999-2000 ||Aeros de Houston ||LIH ||18 ||10 ||3 ||13 ||16 ||11 ||3 ||4 ||7 ||8
|-
|2000-2001 ||Lock Monsters de Lowell ||LAH ||60 ||14 ||15 ||29 ||52 ||4 ||2 ||1 ||3 ||17
|- 
|2001-2002 ||Griffins de Grand Rapids ||LAH ||80 ||15 ||33 ||48 ||22 ||5 ||1 ||2 ||3 ||0
|-
|2002-2003 ||Senators de Binghamton ||LAH ||76 ||15 ||19 ||34 ||46 ||14 ||1 ||0 ||1 ||11
|- 
|2003-2004 ||Senators de Binghamton ||LAH ||70 ||10 ||6 ||16 ||62 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2004-2005 ||RiverDogs de Richmond ||UHL ||80 ||32 ||68 ||100 ||88 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|rowspan="2"|2004-2005 ||Senators de Binghamton ||LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|Monarchs de Manchester ||LAH ||2 ||0 ||1 ||1 ||0 ||4 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2005-2006 ||Trashers de Danbury ||UHL ||76 ||32 ||46 ||78 ||52 ||18 ||10 ||5 ||15 ||4
|- 
|2006-2007 ||Jackals d'Elmira ||UHL ||8 ||1 ||2 ||3 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en mai 1974
Naissance dans le comté de Norfolk (Massachusetts)
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Eagles de Boston College
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur du Chill de Columbus
Joueur du Ice d'Indianapolis
Joueur des Aeros de Houston (LIH)
Joueur des Lock Monsters de Lowell
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Joueur des RiverDogs de Richmond
Joueur des Trashers de Danbury
Joueur des Jackals d'Elmira
Attaquant de hockey sur glace